Nikolai Winogradow ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Dmitrijewitsch Winogradow (1885–1980), russischer Architekt
 Nikolai Ignatjewitsch Winogradow (1905–1979), sowjetischer Admiral